Bag duggede ruder 1981-2012 er et bokssæt fra den danske popgruppe tv·2, der udkom den 26. oktober 2012 på Universal Music. Albummet samler op på tv·2's 30 år lange karriere, fra 1981 til 2011. Sættet består af 21 CD'er i remasteret kvalitet, samt en live DVD med jubilæumskoncerten fra Sheperds Bush Empire i London, der blev optaget den 11. november 2011. CD'erne tæller tv·2's sytten studiealbum, The Beautifuls-albummet Om sommeren er alting anderledes (1983), livealbummet Manden der ønskede sig en havudsigt (1999), samt to remix-album med ikke tidligere udgivet materiale. Boksættet blev tildelt en guldplade af IFPI d. 28-01-2013 svarende til et salg på 10.000 enheder.

Spor

80'erne

90'eren

00'erne

Extra

Anmeldelser 
B.T. skrev: "Men efter et par dage i selskab med dette musikalske overflødighedshorn er det vældet af ukendte og glemte sange, der virkelig har bragt nyt liv og næsten euforisk glæde til undertegnedes stuer og bil-højtalere".

Hitlister og certificeringer

Ugentlige hitlister

Årslister

Certificeringer

Kilder 

Album fra 2012
Tv·2-album